21. Mistrzostwa Europy w Skeletonie 2015 odbyły się 30 stycznia 2015 roku we francuskim La Plagne (mężczyźni) oraz 8 lutego 2015 roku w Igls (kobiety). Rozegrany został jeden ślizg mężczyzn oraz dwa ślizgi kobiet.

Wyniki seniorów

Ślizg kobiet

Ślizg mężczyzn

Bibliografia 
 Kalendarz sezonu 2014/2015
 Wyniki - kobiety
 Wyniki - mężczyźni

2015 w skeletonie
Mistrzostwa Europy w skeletonie
2015 we Francji
2015 w Austrii